Kampi kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Kampí, Cypern, ort,

Grekland 

 Kampí (ort i Grekland), Epirus, Nomós Ártas, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar